Fogel, ros. Фогель – nazwisko pochodzące od Vogel.

Osobistości 
 Abram Fogel
 Alfredo Fogel
 Helen Forrest, właśc.: Helen Fogel
 Jerzy Fogel
 Millicent Fogel
 Robert William Fogel

Zobacz też 
 Fogiel

ru:Фогель